Dagga peut faire référence à :
 une espèce de plantes :
 Cannabis sativa ;
 Leonotis leonurus ou Wild dagga ;
 Leonotis nepetifolia ou Klip dagga ;
 Un personnage de fiction :
 Grenat di Alexandros, dit Dagga, personnage de Final Fantasy IX.